NGC 4791 (другие обозначения — MCG 1-33-21, ZWG 43.60, NPM1G +08.0304, PGC 43950) — галактика в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4791
Дева (созвездие)